Синт-Трёйден:
 Синт-Трёйден — город в Бельгии, в провинции Лимбург.
 Синт-Трёйден — историческое бенедиктинское аббатство в Синт-Трёйдене.
 «Синт-Трёйден» (или «Сент-Трюйден») — футбольный клуб из города Синт-Трёйден.